Эспланадная улица — название улиц в городах бывшего СССР.
 Эспланадная улица — улица в Астрахани.
 Эспланадная улица — улица в Киеве.

См. также 
 1-я Эспланадная улица — улица в Керчи.